Лормо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 7 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8040 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 19341,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Саліф Сане (*1990) — відомий сенегальський футболіст, захисник.

Галерея зображень

Посилання 

 Лормон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лормон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жиронда